Șalaru este un nume de familie. Se poate referi la una din următoarele persoane:

 Vasile Șalaru (n. 1934), specialist moldovean în domeniul botanicii.
 Gheorghe Șalaru (n. 1961), politician moldovean, ministru.
 Anatol Șalaru (n. 1962), politician moldovean, ministru.

 Maria Șalaru (?), solistă română de muzică populară.

Vezi și
 Șălaru